Anastassios "Tasos" Mitropoulos - em grego, Τάσος Μητρόπουλος (Volos, 23 de agosto de 1957) é um ex-futebolista e politico grego.

Carreira como jogador
Mitropoulos começou sua carreira em 1979, no Ethnikos Pireu. Em três temporadas no clube, marcou 25 gols em 125 partidas. Isso fez o Olympiakos investir em sua contratação, em 1981. Começava uma carreira de 11 anos envergando a camisa dos Τhrylos (1981-1992), com 240 jogos disputados e 51 gols. Durante a passagem de Mitropoulos no clube, a torcida o apelidou de "Rambo".

Após deixar o Olympiakos em 1992, foi para o AEK Atenas, onde permaneceu por três temporadas. Em 1994, surpreendeu ao ser contratado pelo Panathinaikos, principal rival do Olympiakos. No entanto, Mitropoulos não resistiu a apenas uma temporada no time verde e branco de Atenas, tendo feito uma única partida.

Depois de passagens sem sucesso por Apollon Smyrnis, Iraklis e Veria, Mitropoulos retornou ao Olympiakos no final de 1997, mas, sentindo o peso da idade e sem realizar uma partida em sua volta ao clube do coração, deu adeus à carreira de jogador em 1998, aos 41 anos.

Chegou a se aventurar como auxilar-técnico do Olympiakos, conquistando o tetracampeonato nacional em 1999, 2000, 2001 e 2002. Largou de vez o futebol em 2003 para dedicar-se à política.

Carreira política
Em 2004, representando a região de Pireu, Mitropoulos se elegeu deputado pelo partido da Nova Democracia.

Seleção
Na Seleção Grega de Futebol, Mitropoulos estreou em 1978, jogando 76 partidas e marcando oito gols até 1994, ano em que a Grécia disputou sua primeira Copa. Aos 36 anos, foi o segundo jogador mais velho dos 22 que foram aos Estados Unidos - era 3 meses mais novo que o goleiro Antonis Minou. Participou dos três jogos da equipe, que caiu na primeira fase sem marcar gols, sem somar nenhum ponto e tendo levado 11 gols.

Ligações externas

Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Olympiacos FC
Futebolistas do AEK FC
Futebolistas do Panathinaikos FC
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994